Jednotka může být:
 jednička – číslo nebo číslice 1, též jako školní klasifikační stupeň nebo identifikační pořadové označení
 Jednotka (televizní kanál) – 1. stanice Slovenské veřejnoprávní televize
 základní měrná veličina
 fyzikální jednotka
 bezrozměrná jednotka
 astronomická jednotka
 jednotka (teorie okruhů) – invertibilní prvek okruhu
 organizační celek či útvar
 Účetní jednotka
 Vojenská jednotka
 Jednotka 731, jednotka japonské císařské armády
 Jednotka 8200, jednotka izraelského Zpravodajského sboru
 Jednotka 101, jednotka Izraelských obranných sil
 Jednotka pro speciální operace, jednotka srbské tajné služby BIA
 jednotka rychlého nasazení viz útvar rychlého nasazení
 Jednotka sboru dobrovolných hasičů
 Jednotka intenzivní péče
 Koronární jednotka
 Správní jednotka či územní jednotka
 Základní sídelní jednotka
 technický celek
 ucelená souprava železničních vozidel
 Elektrická jednotka
 Motorová jednotka 
 bytová jednotka
 Jednotka správy paměti
 Pásková jednotka – záznamové zařízení, počítačová periferie

názvy uměleckých děl
 Jednotka příliš rychlého nasazení
 S.W.A.T. – Jednotka rychlého nasazení

Související články 
 Jednota (rozcestník)

Externí odkazy